El término Heatseeker puede referirse a:

El videojuego de guerra aérea Heatseeker.
La canción Heatseeker. 
Las listas musicales Top Heatseekers.